Viaggio di nozze, o Luna di miele, il viaggio fatto da una coppia sposata per celebrare il proprio matrimonio.

Viaggio di nozze – cortometraggio del 1912 diretto da Alberto Degli Abbati
Viaggio di nozze (Just Married) – film del 1928 diretto da Frank R. Strayer
Viaggio di nozze (In His Steps) – film del 1936 diretto da Karl Brown
 Viaggio di nozze – romanzo di Patrick Modiano del 1990

Pagine correlate
Viaggi di nozze – film del 1995 diretto da Carlo Verdone
Viaggio di nozze all'italiana – film del 1966 diretto da Mario Amendola